Эмилио Мартин Идальго Конде (; родился 15 июня 1976 года в городе Лима, Перу) — перуанский футболист, защитник. Известен по выступлениям за перуанский клуб «Спортинг Кристал» и сборную Перу.

Клубная карьера 
Идальго — воспитанник клуба «Спортинг Кристал». В своих первых двух сезонах он помог команде дважды выиграть чемпионат Перу. После удачного старта Мартин переехал в Европу, приняв приглашение испанского «Лас-Пальмаса». В Испании он играл нерегулярно и в 1999 году вернулся в «Споринг Кристал». На родине Идальго провёл два сезона, став одним из лидеров клуба. В 2001 году он перешёл в аргентинский «Велес Сарсфилд». Из-за высокой конкуренции Мартин редко выходил на поле и в 2003 году перешёл в «Колон».

В том же году «Колон» из-за финансовых трудностей вынужден был продать ведущих футболистов. Идальго перешёл в российский «Сатурн». Сумма трансфера составила 300 тыс. долларов. В новом клубе он воссоединился со своим партнёром по «Спортинг Кристал» ганцем Принсом Амоако. В РФПЛ Мартин провёл сезон, после чего выйдя на тренировку в резиновых шипах, был отчислен Романцевым из команды, и на правах аренды вернулся в «Альянса Лима». Он в третий раз стал чемпионом Перу в составе новой команды.

В 2005 году Идальго перешёл в парагвайский «Либертад». Он выиграл парагвайскую Примеру вместе с новым клубом, в через полгода на правах аренды стал футболистом бразильского «Интернасьонала». Вместе с командой Мартин стал победителем клубного чемпионата мира. Вторую часть сезона он провёл в аренде в «Гремио». В 2008 году Идальго в третий раз вернулся в «Альянса Лима», но сыграв 3 матча принял приглашение венесуэльского «Депортиво Тачира». Не сумев закрепиться в составе, он вернулся в Перу, где выступал за «Мельгар» и «Сьенсиано». В конце 2013 года Мартин завершил карьеру в «Лос-Кайманес».

Международная карьера 
В 1996 году Идальго дебютировал за сборную Перу. В 1997 году он принял участие в Кубке Америки в Боливии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Уругвая, Боливии, Венесуэлы, Бразилии, Аргентины и Мексики. В поединке против уругвайцев Мартин забил свой первый гол за национальную команду.

В 2001 году Идальго во второй раз выступил на Кубке Америки в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Парагвая, Бразилии и Мексики. В 2004 году Мартин в третий раз попал в заявку на участие в домашнем Кубке Америки. На этот раз он был запасным и на поле так и вышел.

Достижения 

Командные

 «Спортинг Кристал»
  Чемпионат Перу по футболу — 1995
  Чемпионат Перу по футболу — 1996

 «Альянса Лима»
  Чемпионат Перу по футболу — 2004

 «Либертад»
  Чемпионат Парагвая по футболу — Апертура 2006

 «Интернасьонал»
  Клубный чемпионат мира по футболу — 2006

Примечания

Ссылки 
 
 
 Martín Hidalgo at footballdatabase.eu
 Martín Hidalgo at zerozero.pt
 Martín Hidalgo at CBF

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Мельгар»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Лос-Кайманес»
Игроки ФК «Сьенсиано»